Franciaország
Sainte-Julie, település Ain megyében
 Kanada
Sainte-Julie, település Québec tartományban